Годао 222 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе субпровинциального значения Харбин (провинция Хэйлунцзян) и заканчивается в городском округе Ичунь (Хэйлунцзян).

Дорога проходит только по территории провинции Хэйлунцзян.

Общая протяженность дороги составляет 363 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая